Der Lale Cup 2016 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Istanbul. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 9. bis 16. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Istanbul